Szarłat spożywczy – roślina
 Amarant (chemia) – dodatek do żywności
 Amarant – gatunek drewna
 Amarant – kolor różowoczerwony z odcieniem fioletu

Zobacz też 
 Amaranth
 Amarante